Die Pine Mountain Jump in Iron Mountain bestehen aus mehreren Skisprungschanzen. Zur Anlage gehören drei kleine Schanzen der Kategorie K 10, K 25, K 38 und eine Großschanze der Kategorie K 120.

Geschichte 
Die erste künstliche Sprungschanze in Iron Mountain wurde 1929 an der Hemlock Street errichtet. 1933 wurde dann die erste eiserne Schanze am Crystal Lake, genannt Devils’s Hill, erbaut und am 5. Januar 1934 eingeweiht, gleichzeitig wurde auch die Gründung des Kiwanis Ski Club gefeiert.
1937 wurde dann der Bau der Schanze am Pine Mountain initiiert, 1938 konnten das 156 Fuß hohe Anlaufgerüst, sowie der Arbeiten am Landehügel fertiggestellt werden. 1939 fand dann das erste Springen statt und Bob Roecker aus Duluth bezwang Alf Engen mit 257 Fuß und stellte damit einen neuen Amerikanischen Rekord auf.
Die Pine Mountain Jump wurde seither oftmals renoviert und erneuert, so wurde u. a. 1948 der Aufsprunghang ausgegraben, nach einem Feuer 1977 wurde der Anlauf erneuert und vergrößert.
1996 und 2000 wurden Weltcup-Springen vor bis zu 20.000 Zuschauern auf der größten Großschanze der USA in Iron Mountain veranstaltet, seit 2001 finden auf der windanfälligen Schanze alljährlich Continental-Cup-Springen statt.

Die Stadt liegt im US-Bundesstaat Michigan und ist ca. 310 Meilen von Chicago und 320 von Minneapolis entfernt. Die nächstgelegenen Flughäfen sind in Kingsford, Marquette und Green Bay.

Technische Daten

Entwicklung des Schanzenrekords

Männer

Internationale Wettbewerbe 
Genannt werden alle von der FIS organisierten Sprungwettbewerbe.

Siehe auch 
 Liste der Großschanzen

Weblinks 
 
 Offizielle Seite (englisch)

Einzelnachweise 

Skisprungschanze in den Vereinigten Staaten
Iron Mountain
Sportstätte in Michigan
Bauwerk im Dickinson County (Michigan)